Дагон:
 Дагон — финикийский бог рыбной ловли и земледелия.
 Дагон — планета у звезды Фомальгаут.
 «Дагон» — рассказ Говарда Филлипса Лавкрафта.
 Дагон — персонаж Мифов Ктулху.
 «Дагон» — фильм ужасов (2001 год, режиссёр Стюарт Гордон).
 «Дагон» — песня группы «Король и Шут» из альбома «Тень клоуна».
 Мерунес Дагон — один из Принцев Даэдра в вымышленной вселенной The Elder Scrolls.

См. также